Heide Schmidt (Kempten, 27 de novembro de 1948 como "Heide Kollmann") é uma jurista e política austríaca.

Schmidt, que foi membro do partido FPÖ desde 1973, fundou em 1993 o Foro Liberal. Foi a principal candidata dos liberais nas Eleições legislativas na Áustria em 1994, naqueles em 1995, naqueles em 1999 e nas Eleições legislativas na Áustria em 2008.

Heide Schmidt há sido uma personalidade importante e muito famosa do liberalismo austríaco e do seu partido, o LIF.

É divorciada.

Ligações externas 
Entrevista com Heide Schmidt (rádio FM5) (em alemão)
Entrevista com Heide Schmidt (Der Standard) (em alemão)
O blog dos liberais  

Políticos da Áustria
Naturais de Kempten
Mulheres da Áustria na política
Juristas da Áustria
!Mais Teoria da História na Wiki (Mulheres)
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)